Слејтер има више значења:
 Слејтер (Вајоминг)
 Слејтер (Ајова)
 Слејтер (Мисури)